Са́лли — многозначный термин: женское имя (), фамилия () и топоним английского происхождения.

 Фамилия
:
 Салли, Альфред (1821—1879) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 Салли, Томас (1783—1872) — американский художник, мастер портрета.
  (1855—1939) — американский архитектор, родственник художника Томаса Салли.
  (род. ок. 1965) — австралийская тележурналистка. 
  — автор песен, со-автор Бобби Уомака и Мэрайи Кэри. 
:
 Сэлли, Джон (род. 1964) — профессиональный баскетболист, актёр и телеведущий.
 Салли, Йонас (род. 1982) — австралийский футболист, полузащитник китайской команды «Гуйчжоу Жэньхэ».
:
 Салли, Эдгар (род. 1992) — камерунский футболист, полузащитник португальской «Академики» и сборной Камеруна.

 В литературе и искусстве
 «» — мюзикл Джерома Керна и Клиффорда Грея по либретто Ги Болтона (1920).
 «» — рассказ Айзека Азимова, опубликованный в 1953 году.

 В кино и на телевидении
  — комический киноперсонаж Эрнста Любича периода его работы в немецком кино (до 1922 года). 
 «» — немая комедия Альфреда Грина на основе мюзикла «Салли» с Коллин Мур в главной роли (США, 1925).
 «» — фильм Джона Диллона на основе мюзикла «Салли» с Мэрилин Миллер в главной роли (США, 1929). 
 «» — телесериал Уильяма Эшера (США, 1957—1958).
 «» — комедийный телесериал  (Швеция, январь—декабрь 1999).
 «» — фильм-драма, режиссёрский дебют Дэвида Голдсмита (США, 2000).

 Топоним 
 Салли — село в Вайоцдзорской области Армении.

  — небольшой город в округе Джаспер, штат Айова (США). 
 Салли — округ в штате Южная Дакота (США).
  — усадебный ансамбль конца XVIII века в штате Вирджиния (США).

 Другое
 «Салли» — разрушительный ураган в Атлантике в 2020 году.
 Салли-Энн — простонародное название «Армии спасения».

 Вымышленные персонажи
 Принцесса Салли Акорн, из американских мультфильмов и комиксов Sonic the Hedgehog

См. также 
  ()